reláció(k) reflexivitása, reflexív relációk a halmazelméletben
 reflexivitás a közgazdaságtanban